Terceira Travessia do Tejo, ponte projetada em Portugal
 Tekken Tag Tournament, jogo eletrônico
O Senhor dos Anéis: As Duas Torres, filme cujo título original é The Lord of the Rings: The Two Towers

Desambiguação